Het seizoen 1985/86 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 31 augustus 1985 en eindigde op 15 mei 1986. 

Hoogstraten VV won in Vierde Klasse A, KFC Heultje won in Vierde Klasse B, R. Olympic Club de Charleroi won in Vierde Klasse C en R. Excelsior Virton won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 3A)
 Wallonia Association Namur (rechtstreeks uit 3B)
 KVV Looi Sport (rechtstreeks uit 3B)
 R. Tilleur FC (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 FC Heist Sportief
 KFC Herenthout

Brabant
 FC Overijse
 SC Lombeek

Limburg
 Wellense SK

Oost-Vlaanderen
 Verbroedering Denderhoutem

West-Vlaanderen
 KVK Torhout

Henegouwen
 FC Lignette

Luik
 R. Blegny FC
 RCS Verviétois

Luxemburg
 Léopold Club Bastogne

Namen
 R. Wallonia SC Mettet

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Hoogstraten VV (kampioen 4A)
 KFC Heultje (kampioen 4B)
 R. Olympic Club de Charleroi (kampioen 4C)
 R. Excelsior Virton (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 K. Tubantia Borgerhout VK (rechtstreeks uit 4A)
 K. Merksem SC (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Izegem (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Herenthout (rechtstreeks uit 4B)
 SK Bree (rechtstreeks uit 4B)
 KAC Betekom (rechtstreeks uit 4B)
 SC Havré (rechtstreeks uit 4C)
 R. Wallonia SC Mettet (rechtstreeks uit 4C)
 FC Overijse (rechtstreeks uit 4C)
 R. Jeunesse Arlonaise (rechtstreeks uit 4D)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 4D)
 R. Blegny FC (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Noot: KFC Heultje en KSV Mol eindigden op een gedeelde eerste plaats. Om te bepalen wie kampioen zou worden, werden er testwedstrijden (heen en terug) gespeeld. KFC Heultje won de heenwedstrijd met 1-0. De terugwedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. Hierdoor werd KFC Heultje kampioen.

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4